Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1963 — 2-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 10 марта по 1 августа 1963 года. В розыгрыше участвовали 8 клубов от 7 стран. Трофей впервые завоевал гаитянский клуб «Расинг Аитьян».

Зональный этап

Северная зона

Первый раунд

Второй раунд

Центральная зона 

|}

Карибская зона

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

1963
1963 год в футболе